(1984-), joueuse australienne de basket-ball en fauteuil roulant ;
 Katie Hill (1987-), femme politique américaine.